Jeannès peut faire référence à : 
 Matthieu Jeannès (né en 1987), coureur cycliste français.
 Michel Jeannès (né en 1958), artiste contemporain français.